Diggiloo kan avse:

Diggi loo diggi ley – en sång framförd av bröderna Herrey
Diggiloo (show) – en show som turnerar runt i Sverige under juli och augusti
Diggiloo (TV-program) – ett nostalgiprogram i SVT